

Patronyme 
 Karl Weyprecht (1838-1881), explorateur austro-hongrois.

Toponymes 
 Cap Weyprecht, un cap du Spitzberg ;
 Fjord Weyprecht, un fjord du Groenland ;
 Monts Weyprecht, partie occidentale des monts Hoel en Terre de la Reine-Maud en Antarctique.